Kobusch ist der Familienname folgender Personen: 

 Jost Kobusch (* 1992), deutscher Extrembergsteiger
 Klaus Kobusch (* 1941), deutscher Radrennfahrer 
 Theo Kobusch (* 1948), deutscher Hochschullehrer für Philosophie 

Kobusch ist Teil folgender Firmierungen:
 Kobusch Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller